Перерва — тимчасове припинення дії, роботи, зупинка у плині, розвитку чого-небудь; проміжок часу, на який припиняється дія, робота, зупиняється плин, розвиток чого-небудь.
 Перерва — тимчасовий перепочинок; проміжок часу, спеціально відведений для перепочинку від роботи, засідання, занять тощо.
 Перерва — роз'єднання чого-небудь на частини; розрив; проміжок простору, пропуск у суцільному.

Прізвище 
Перерва — українське прізвище.

 Перерва Володимир Степанович (1973) — український краєзнавець, кандидат історичних наук
 Перерва Анатолій Антонович (1949—2018) — український поет.
 Перерва Петро Григорович — український вчений, доктор економічних наук.
 Перерва Сергій Васильович (2000—2022) — матрос Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Топонім 
 Перерва — платформа Курського напрямку Московської залізниці.
 Перерва — моторвагонне депо в Москві на полігоні Московської залізниці.
 Перерва — селище у складі Верхньокамського району Кіровської області, Росія.

Див. також 
 «Велика перерва» — радянський серіал 1972 року
 Час відпочинку
 Пауза
 Тайм-аут
 Зупинка

Джерела